Sōkan bezeichnet:
 Sōchō, japanischer Dichter
 Sōgō, japanische buddhistische Mönchsämter